Krutets (Petrovsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Krutets (Arkadak), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Krutets (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia